Элла (; умер в 588 или 590) — первый англосаксонский правитель Дейры с 560 года.

Биография 
Элла, сын Иффи, стал вождём после смерти отца. Ему приходилось воевать с южными соседями: Кнеббой и затем с Креодой. Вместе с королём Аддой он разбил бриттов в битве при Греу в 568 году. Позже Элла осадил и захватил город Эборакум, убил правившего там Передура Длинное копьё и переименовал город в Эофорвик, который стал столицей основанного им государства Дейра. 

Элла умер в 588 или 590 году. Ему наследовал его сын или брат Этельрик.

Примечания

Источники 
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов (книга II, глава 1).
 Англосаксонская хроника (годы 560 и 588).
 Ненний. История бриттов (глава 61).

Литература

Ссылки 
 Элла, король Дейры // Все монархи мира.
 Ælle 2 // Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE).
 Ælle // Foundation for Medieval Genealogy.

Короли Дейры
Короли Дейры VI века